Adolph Joseph DeLaGarza – calciatore
Alana de la Garza – attrice
Carlos de la Garza – musicista
Kika de la Garza – politico
Madison De La Garza – attrice